Chris O'Neil (tenista) — jogadora australiana de tênis
 Chris O'Neil (ator) — ator estadunidense

Ver também
Chris O'Neal — ator 

Desambiguações de antropônimos